Coban steht für:

 Cobán, eine Stadt in Guatemala
 Çoban, einen türkischen Personennamen (mit Namensträgern)